Runge je příjmení několika osobností:
 Carl Runge, německý matematik a fyzik
 Friedlieb Ferdinand Runge, německý chemik
 Philipp Otto Runge, německý malíř